Мехди или Махди — исламское имя, означающее «Богом (Аллахом) посланный Мессия»

Известные носители 
 DJ Mehdi
 Мехди Махдавикия — (; родился 24 июля 1977 года в Тегеране) — иранский футболист, полузащитник, игрок сборной Ирана
 Карруби, Мехди — Мехди Карруби (مهدی کروبی; род. в 1937 в Алигударзе) — иранский государственный деятель
 Базарган, Мехди — Мехди Базарган (, , род. 1 сентября 1908 года, Тебриз — 20 января 1995 года, Цюрих, Швейцария) — иранский политический деятель.
 Мехди Ласен — (, , род. 15 мая 1984, Париж, Франция) — алжирский футболист.
 Мехди Баллуши — (;   6 апреля 1983, Касабланка) — марокканский футболист, полузащитник.
 Мехди Хоссейни — (. род. 10.07.1979, Тегеран) — иранский композитор и музыковед
 Бен-Барка, Махди или Мехди Бен Барка
 Мехди Эбрагими-Вафа — (родился 8 июня 1973 года в Тегеране) — известный целитель, общественный деятель, художник, музыкант. Победитель 3-го сезона «Битвы экстрасенсов».

Имена арабского происхождения